Hüpeden bezeichnet

 Hüpeden (Familie) (von Hüpede), seit dem 15. Jahrhundert in Bremen und Niedersachsen nachweisbares Patriziergeschlecht

Hüpeden ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hüpeden (Christophorus Hüpeden; Christopherus Hupeden; 1578–1666), deutscher Jurist, Syndikus, Ratsherr und Bürgermeister von Hann. Münden
 Ernst Friedrich Georg Hüpeden (1789–1845), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Gustav Hüpeden (1850–1937), deutscher Lehrer und Politiker, MdR

Siehe auch
 Hüpede